O Campeonato Paraguaio de Futebol de 1980 foi o septuagésimo torneio desta competição. Participaram dez equipes. O Club Capitán Figari foi rebaixado.O campeão e o vice do torneio representaria o Paraguai na Copa Libertadores da América de 1981

Premiação 

Campeonato Paraguaio de Futebol
1980 no futebol
Desporto no Paraguai em 1980